Gehzeug kann bedeuten:
 eine seltene Bezeichnung für Schuh,
 ein von dem Verkehrsplaner Hermann Knoflacher entwickeltes Demonstrationsobjekt.